Métadier est un patronyme porté notamment par :

 Champion Métadier (1947-), artiste française ;
 Gérard Métadier (1954-), joueur français de basket-ball ;
 Sophie Métadier (1961-), femme politique française.